Eddy County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Eddy County, New Mexico 
 Eddy County, North Dakota